Serrano kan syfta på:

Geografi

Antarktis 

 Serrano (udde),

Argentina 

 Serrano (ort i Argentina), Córdoba,

Mexiko 

 Serrano, Guanajuato, ort, Irapuato, 
 Serrano, Michoacán de Ocampo, ort, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar